The Final Payment – cortometraggio del 1916 diretto da Wilbert Melville
The Final Payment – film del 1917 diretto da Frank Powell
The Final Payment – episodio del 1967 della serie televisiva Homicide